Национальный научно-исследовательский институт астрономии и геофизики — научно-исследовательская организация занимающаяся вопросами в области астрономии и геофизики, получившая данное название в 1980 году, расположена в Хелуане, Египет.

Руководители института 
 с 2003 года ? — профессор Salah M. Mahmoud (род. 1955 г)
с 2020 года — профессор Gad El-Qady

История института 
С 1960 по 1980 года данная организация работала под именем «Хелуанский институт астрономии и геофизики», который в свою очередь является преемником Хелуанской обсерватории. Датой основания института считается 1903 год, а научная деятельность ведется с 1898 года.

Отделы института 

 Департамент астрономии
 лаборатория галактики и внешних галактик
 лаборатория звездной астрономии
 Обсерватория Коттомиа
 лаборатория теории и высоких энергий
 Департамент геомагнетизма и геоэлектрики
 лаборатория геоэлектрики
 лаборатория геомагнетизма
 магнитные обсерватории Мисаллат и Abu Simble
 Департамент геодинамики
 лаборатория деформации земной коры
 лаборатория гравиметрии
 центр данных гравиметрии
 блок динамики почв
 Департамент Солнца и космоса
 лаборатория солнца
 лаборатория космоса
 Департамент сейсмологии
 лаборатория общей сейсмологии
 национальная сейсмическая сеть
 Египетский национальный центр данных

Наблюдательные пункты:
 Хелуанская обсерватория
 Обсерватория Коттомиа
 геофизическая обсерватория Мисаллат —

Направления исследований 
 Астрономия
 Геомагнетизм
 Исследования Солнца
 Гравиметрия
 Геодезия
 Геодинамика
 Движение земной коры
 Сейсмология

Ссылки 
 Про обсерватории в Египте
 Станция лазерной локации в Египте

Публикации в базе данных NASA ADS:
 Поиск по слову «Helwan, National Research Institute of Astronomy and Geophysics»

См. также 
 Хелуанская обсерватория
 Обсерватория Коттомиа

Астрономические институты и учреждения
Наука в Египте
Астрономия в Египте
Организации Египта
Геофизические институты